Olavi "Olli" Huttunen (Kajaani, 4 de agosto de 1950)  é um futebolista finlandês que já atuou no FC Haka, e na Seleção Finlandesa de Futebol.

Futebolistas da Finlândia
Jogadores da Seleção Finlandesa de Futebol
Treinadores de futebol da Finlândia
Treinadores da Seleção Finlandesa de Futebol